Alfons II av Neapel (; ), född 4 november 1448 i Neapel i Neapel, död 18 december 1495 i Mazara del Vallo i Sicilien, var hertig av Kalabrien och regerande kung av Neapel från 1494 till 1495. Han efterträdde sin far Ferdinand I och abdikerade i januari 1495 till förmån för sin son Ferdinand II.

Äktenskap och barn 

Alfons gifte sig med Ippolita Sforza i Milano den 10 oktober 1465. Tillsammans fick de tre barn:

 Ferdinand II (1469–1496)
 Isabella (1470–1524)
 Piero (1472–1491)

Han fick även två barn med sin mätress Trogia Gazzela:

 Sancha (1478−1506)
 Alfons (1481–1500)

Anfäder

Referenser

Fotnoter

Almänna

Externa länkar 

 

Neapels regenter
Män
Födda 1448 
Avlidna 1495
Huset Trastámara